Dražovice, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale
Dražovice, comune del distretto di Klatovy, nella regione di Plzeň